Рошамбо — имя собственное.
 Рошамбо, Донасьен-Мари-Жозеф де (1755—1813) — французский бригадный генерал.
 Рошамбо, Жан-Батист Донасьен де (1725—1807) — маршал Франции, участник Наполеоновских войн.
 Рошамбо — международный аэропорт во Французской Гвиане.